Kofman o Koffman es un apellido alemán, y puede hacer referencia a:

 Bereck Kofman (1900–1943), rabino judío ortodoxo francés que murió en Auschwitz. Padre de Sarah Kofman (ver siguiente);
 Celina Kofman (1924-2020), defensora de los derechos humanos argentina;
 Fred Kofman, economista argentino;
 Jeffrey Kofman, periodista televisivo canadiense;
 Lev Kofman (; 1957-2009) cosmólogo ruso;
 Roman Kofman (; 1936-), director de orquesta ucraniano;
 Sarah Kofman (1934-1994), filósofa y escritora francesa.

Koffman 
 Elliot Koffman, profesor de ciencias de la computación estadounidense;
 Laura Koffman, actriz estadounidense;
 Moe Koffman, músico de jazz canadiense.